

Geografia

Norwegia 
 Rosendal – miasto

Republika Południowej Afryki 
 Rosendal – miejscowość

Zobacz też 
 Rosendahl
 Rosental
 Rosenthal